Richard Estes ist der Name folgender Personen:

* Richard Estes (Paläontologe) (1932–1990), US-amerikanischer Paläontologe
 Richard Estes (Maler) (* 1932), US-amerikanischer Maler
 Richard Estes (Sänger) (* 1948), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Richard Despard Estes (* 1927), US-amerikanischer Zoologe